Клифдел има више значења:
 Клифдел (Вашингтон)
 Клифдел (Нови Мексико)